Архарово — название населённых пунктов в России:

 Архарово — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Архарово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.